Stai ist der Familienname von:
 Erik Stai (1915–2004), norwegischer Hochspringer

STAI steht als Abkürzung für:
 State/Trait Anxiety Inventory, siehe Charles Spielberger

Siehe auch:
 Stay

Abkürzung